Dee è considerato il peggior tennista professionista in attività. Infatti "vanta" una serie di 54 sconfitte consecutive (con uno score di 108 set persi e nessuno vinto), iniziata in un torneo in Messico nell'aprile del 2005 e conclusasi nell'aprile del 2008 in un torneo a Reus (Spagna), dove al primo turno ha battuto Arzhang Derakhshani per 6-4, 6-3.

Condivide questo record negativo con il guatemalteco Diego Beltranena, che perse 54 match di fila tra il 1997 ed il 2005, riuscendo però in questo lasso di tempo a vincere almeno un set. La miglior posizione nel ranking ATP mai raggiunta da Dee è stata la numero 1.466.

Collegamenti esterni